Cinquetti ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaldo Cinquetti (* 1953), italienischer Schwimmer
 Gigliola Cinquetti (* 1947), italienische Sängerin